Koppholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koppholm, Sagu, Egentliga Finland, 
 Koppholm, Pargas, Egentliga Finland,

Se även
Kopparholm
Kopparholmen
Kopparholmarna
Korpholm
Korpholmen

Robotskapade Finlandförgreningar